Нуево Хомте има више значења:

 Нуево Хомте, Антигво Тамуин Дос (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Езекијел Ахумада (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Ел Сакрифисио (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Ел Сируелар Дос (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Колонија Идалго (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Колонија ла Есперанза (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Ла Болса Дос (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Нуево Мај (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Тамболон (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Тасахерас Дос (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Хомте, Унион и Прогресо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику